Äspö kan syfta på:
Äspö, Trelleborgs kommun – en kyrkby i Trelleborgs kommun
Äspö (Oskarshamn) – en ö i Misterhults skärgård i Oskarshamns kommun
Äspölaboratoriet–  i Oskarshamns kommun
Äspö (Söderköping) – en ö i Sankt Annas skärgård i Söderköpings kommun